Маргит Рюйтель (; родилась 4 сентября 1983 года в Таллине, СССР) — эстонская теннисистка.
 Победительница 13 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Маргит в теннисе с шести лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (7)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 4 сентября
Родившиеся в Таллине
Теннисисты Эстонии